Varyag, nom du peuple Varègue, peut faire référence au :
 , croiseur lancé par la marine impériale russe en 1899 ;
  (ex-Varyag) porte-avions construit par l'Union des républiques socialistes soviétiques, revendu à la Chine ;
 , croiseur lance-missiles lancé par la marine russe en 1983.